Bawtree est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1968), compositeur et organiste anglais
 (né en 1937), amiral britannique de la Royal Navy
 (1873-1938), joueur anglais de cricket
Leonard Bawtree (1924-2014), homme politique canadien en Colombie-Britannique
 (né en 1937), acteur et auteur canadien

Voir aussi
, ville anglaise du Yorkshire du Sud

Homonymie de patronyme